Augusto Pérez puede referirse a:
 Augusto Pérez, personaje literario.
 Augusto Pérez Araníbar, médico peruano.
 Augusto Pérez Garmendia, militar español.